Pesti Divat (1961–1975) az Öltözködési Tanács divatlapja
Pesti Divat (2001) Strasser András alapította magazin (címe 2002–2003 között Ez a Pesti Divat, 2004-től  Pesti Stílus (PS) Magazin)

Hasonló
Pesti Divatlap (1844–1848) hetilap
Pesti Divat – Pesti Sport (1989–1991) a Népszava Kiadó Vállalat kéthavonta megjelent képes magazinja (korábban, 1985–1988 között az Ez a divat füzetsorozata Átváltoztatjuk magazin címen)